

Miasta 
 Urania – miasto w USA, w stanie Luizjana

Astronomia

Ciała niebieskie 
 Urania – planetoida o numerze katalogowym 30

Czasopisma astronomiczne 
 „Urania” – polski miesięcznik wydawany w latach 1922–1998
 „Urania” („Urania – Postępy Astronomii”) – polski dwumiesięcznik wydawany od 1998 roku, powstały z połączenia „Uranii” i „Postępów Astronomii”

Obserwatoria astronomiczne 
 
 
 Urania – obserwatorium astronomiczne w Wiedniu

Portale astronomiczne 
 Urania (urania.edu.pl) – portal internetowy prowadzony przez czasopismo „Urania – Postępy Astronomii”

Kluby sportowe 
 Urania (Urania Genève Sport) – szwajcarski klub sportowy powstały w 1896 roku w Genewie
 Urania (Urania Ruda Śląska) – klub piłkarski z Rudy Śląskiej
 Urania (Klub Szachowy KKSz Urania Krosno) – klub szachowy w Krośnie

Ludzie

Osoby o imieniu Urania

Mitologia grecka 
  – w mitologii greckiej przydomek bogini Afrodyty
 Urania – w mitologii greckiej muza astronomii

Inne 
 Urania (Hala Urania) – hala widowiskowo-sportowa w Olsztynie

Zobacz też 

 Uran
 Uranos

Przypisy